Mili Jay, nome artístico de Pavlína Valentová (Praga, 23 de dezembro de 1983) é uma atriz pornográfica checa.

Carreira 
Começou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2003, aos 20 anos de idade. Em 2006, ganhou o prêmio Ninfa Prize na categoria melhor atriz no Festival Internacional de Cinema Erótico de Barcelona por sua atuação no filme Las Perversiones de Silvia Saint.

Prêmios 
 2006: FICEB; Ninfa Prize – Mejor starlette (melhor atriz) – Las Perversiones de Silvia Saint

Ligações externas 
 
 

Atores pornográficos da Chéquia
Naturais de Praga